Шаммартен ( или Shampmartin):

 Шаммартен — населённый пункт в Швейцарии, кантон Во (33 жителя в 2000 г.). В 2002 г. включён в состав соседнего населённого пункта Кюдрефен

Персоналии 
 Шаммартен, Анри (род. 1918) — швейцарский спортсмен-конник
 Шаммартен, Людовик (род. 1985) — швейцарский дзюдоист, призёр чемпионатов Европы и Европейских игр.
 Шаммартен, Шарль Эмиль Калланд де (1797—1883) — французский художник